Fulbari peut faire référence à :
 Fulbari, une ville du district de Chitwan au Népal ;
 Fulbari, une ville du district d'Okhaldhunga au Népal.